Denumirea de Stoianovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Stoianovo, un sat în comuna Ardino, regiunea Kărdjali;
 Stoianovo, un sat în comuna Vărșeț, regiunea Montana.

Vezi și 
 Zahari Stoianovo (dezambiguizare)

 Stoianov (dezambiguizare)